

Топоніми 
Каміджіма — містечко в Японії, в префектурі Ехіме.
Каміджіма — назва кварталів і районів в населених пунктах Японії.

Персоналії 
Каміджіма — японське прізвище.